Cucao puede referirse a:
 Cucao, un poblado en la costa occidental de la Isla Grande de Chiloé, Chile;
 el lago Cucao junto al cual se encuentra este poblado;
 el río Cucao que drena las aguas del lago en el océano Pacífico;
 la bahía de Cucao, en que desemboca el río.